

Localidades

Saint-Sornin (Allier)
Saint-Sornin (Charente)
Saint-Sornin (Charente-Maritime)

Desambiguações de topônimos